

Chimie et minéralogie 
 La calamine, nom désuet de plusieurs minéraux de zinc, notamment l'hémimorphite  et la smithsonite . 
 La calamine, couche d'oxydes produits à la surface des pièces en fer soumises à de hautes températures.
 La calamine, poudre ou liquide rosâtre, mélange d'oxyde de zinc et d'oxyde ferrique, utilisée dans des lotions et pommades pour traiter les coups de soleil, l'eczéma et les piqûres d'insectes.

Mécanique 
La calamine : résidu charbonneux de la combustion des gaz qui se dépose notamment sur les parois des cylindres de moteurs à combustion interne et les sièges de soupapes. Suie grasse.

Toponymie 
La Calamine : nom français de la commune belge germanophone de Kelmis, située en province de Liège.

Musique 
Calamine : un orchestre indie pop situé à New York.